I. (Nagy) Leó pápa (440–461)
 II. Leó pápa (681–683)
 III. Leó pápa (795–816)
 IV. Leó pápa (847–855)
 IX. Leó pápa (1049–1054)